Ferreirinha-alpina;
Ferreirinha-comum;
Antónia Ferreira — empresária portuguesa do século XIX, conhecida como Ferreirinha;
Aldemir Ferreira, futebolista brasileiro.

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos